Rauðhólar (isländisch für „rote Hügel“) heißen folgende Höhenzüge: 

 Rauðhólar (Reykjavíkurborg), in der Hauptstadtgemeinde Reykjavíkurborg
 Rauðhólar (Jökulsárgljúfur), auf der Hochebene Ásheiði in der Gemeinde Norðurþing eystra
 Rauðhólar (Öxarfjarðarheiði), in der Gemeinde Norðurþing eystra, auf der Melrakkaslétta
 Rauðhólar (Grímsnes) im Bezirk Árnessýsla in Südisland, Teil des Grímsnes-Vulkansystems